Diärese steht für:

 Diärese (Phonetik), die getrennte Aussprache zwei aufeinander folgender Vokale
 Das Zeichen, das obige markiert, siehe Trema
 eine Metrenzäsur, die mit einer Wortgrenze übereinstimmt, siehe Dihärese
 Differenzierung eines Hauptbegriffs in Unterbegriffe, siehe Accumulatio
 ein Verfahren zur Analyse eines Begriffs durch seine Merkmale, siehe Dihairesis
 Diaeresis, eine Naht bzw. Furche bei Uropoden, siehe Uropod

Siehe auch: